Андрей Иванович Ле́бедев-Карма́нов (1912 — 1993) — советский учёный в области техники мощных радиопередающих устройств, ТВ- и УКВ, ЧМ-вещания.

Биография 
В 1932—1935 годах сначала техник, затем инженер отраслевой радиолаборатории передающих устройств (ОРПУ) при заводе имени Коминтерна. В 1936 году окончил с отличием радиотехническое отделение ЛЭМИ.

С 1936 года инженер, начальник лаборатории, начальник лаборатории ЦКБ Ленинградского завода МПСС п/я 822.
По совместительству вел преподавательскую работу в ЛЭИС: ассистент (1936—1938, 1940—1941), и. о. доцента (1938—1940), доцент (1944—1951).

В предвоенные и военные годы был одним из главных участников разработки радиовещательных станций в диапазоне средних и длинных волн, и в том числе сверхмощной станции на 1200 кВт. Один из разработчиков УКВ ТВ-передатчика ОЛТЦ.

Участвовал в разработке ТВ-стандарта 625 строк, в создании мощных радиопередатчиков для ТВ и УКВ ЧМ-вещания, среди которых первый в мире ТВ-передатчик на стандарт 625 строк и уникальный комплекс радиопередающего оборудования ОРПС.

Кандидат технических наук (1945), доктор технических наук (1960).
Доцент (1951—1960), с 1960 года профессор, в 1953—1954 годах заведующий кафедрой спецрадиотехники (кафедра № 11) ЛИТМО.

Автор монографий и учебных пособий.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за создание новой высококачественной телевизионной передающей системы высокой чёткости
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Источники 
 Инженеры Санкт-Петербурга. Аркадий Иванович Мелуа. Изд-во Междунар. фонда истории науки, 1996 — Всего страниц: 814
 Фото http://museum.ifmo.ru/person/66/203/0/person_66.htm
 Фото http://www.photoarchive.spb.ru/generalSearch.do?attribute=2500051207&condition=1